Kavalierhaus Weißenfels ist die Bezeichnung mehrerer denkmalgeschützter Gebäude in Weißenfels:
 Kavalierhaus Marienstraße 2 
 Kavalierhaus Marienstraße 4
 Kavalierhaus Marienstraße 6–8
 Kavalierhaus Marienstraße 10